José Rivera  – drammaturgo e sceneggiatore portoricano
José Rivera  – pallavolista portoricano nato nel 1977
José Rivera  – pallavolista portoricano nato nel 1981
José Higinio Rivera  – calciatore ecuadoriano
José Manuel Rivera  – calciatore messicano
José Carlos Rivera  – calciatore honduregno
José Eustasio Rivera  – scrittore colombiano
José Fructuoso Rivera  – politico uruguaiano
José Primo de Rivera  – militare e politico spagnolo
José Antonio Primo de Rivera  – militare e politico spagnolo
José Garibi y Rivera  – cardinale messicano